Dionisodor de Beòcia, historiador de l'antiga Grècia
 Dionisodor de Trezè, gramàtic de l'antiga Grècia 
 Dionisodor de Caune, geòmetra de l'antiga Grècia
 Dionisodor, personatge esmentat al diàleg de Plató "Euthydemus" com un germà d'Eutidem de Quios.
 Dionisodor, retòric grec que apareix esmentat al Symposium de Llucià.